Футбольный клуб «Этникос» () — кипрский футбольный клуб из села Ахна, основанный в 1968 году.

Текущий состав

История 

«Этникос» — единственный в истории кипрский клуб, сумевший пробиться в Кубок УЕФА через Кубок Интертото, это случилось в 2006 году, и после этого успеха «Этникос» был признан командой года на Кипре.
Цвета клуба — сине-белые.

Достижения

Национальные чемпионаты 
 Победитель Второго дивизиона (3): 1985/86, 1991/92, 2018/19
 Финалист Кубка Кипра (2): 2001/02, 2021/22
 Победитель Кубка Интертото: 2006

Командные призы 
 Команда года на Кипре: 2006

Выступления в еврокубках 
 Данные на 10 октября 2013 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на weltfussballarchiv.com